Великотопа́льское сельское поселение — муниципальное образование в южной части Клинцовского района Брянской области. 

Административный центр — село Великая Топаль.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Великотопальского и Малотопальского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Клинцовского района
Сельские поселения Брянской области